Nationalparker i England og Wales er forholdsvis urørte naturområder som er beskyttet under National Parks and Access to the Countryside Act 1949. Det meste af parkerne er i privat eje, og det bor et ikke ubetydelig antal mennesker i de beskyttede områder.

Det er tretten nationalparker i England og Wales, kendt henholdsvis som national parks og parciau cenedlaethol.

Hver park er drevet af en parkmyndighed, en National Park Authority. Det er to grundlæggende mål for parkene:'
 At bevare og forbedre naturmiljøet, dyrelivet og områdets kulturelle arv
 At fremme muligheder for almenhedens forståelse og nydelse af parkens specielle kvaliteter

Parkerne besøges hvert år af omkring 110 millioner mennesker. Rekreation og turisme er således betydelige ingtægtskilder, både for parkmyndighederne og for lokalbefolkningen. Samtidig fører turismen til problemer som erosion og stor biltrafik, samt konflikter omkring hvordan parkerne skal bruges.

Nationalparkerne udgør 10.7% af arealet i England og Wales. De tre walisiske nationalparker udgør omkring 20% af landarealet i Wales.

Eksterne kilder og henvisninger 

 Officiel portal for de britiske nationalparker 

 England og Wales
Englands geografi
Wales geografi